Феодори́т ( — дарованный Богом от  — Бог +  — принесённый в дар, дарованный) — мужское имя, греческого происхождения.

Известные носители имени:

 Феодорит Кирский (386—457) — ярчайший представитель Антиохийской школы богословия, епископ кирский.
 Феодорит (митрополит Литовский)
 Феодорит Кольский (1481—1571) — просветитель лопарей, святой Русской церкви в лике преподобных.
 Феодорит Вресфенийский (1787—1843) — епископ Элладской православной церкви, политик, участник Освободительной войны Греции 1821−1829 годов.
 Феодорит (Цириготис) (род. 1941) — епископ Константинопольской православной церкви на покое, титулярный епископ Элийский.
 Феодорит (Тихонов) (род. 1980) — епископ Русской православной церкви, епископ Венёвский, викарий Тульской епархии.